Тео — многозначный термин.

Персоналии 
 Тео Линген (наст. имя Франц Теодор Шмиц; 1903—1978) — немецкий комедийный актёр.
 Тео, Адриен (Adrien Théaux; род. 1984) — французский горнолыжник.
 Тео, Альвен — таитянский футболист, полузащитник клуба «Тефана».
 Тео, Джонатан — таитянский футболист, полузащитник клуба «Тамарий».
 Тео, Катерина (Catherine Théot; 1716—1794) — французская предсказательница.
 Тео, Лоренцо — таитянский футболист, полузащитник клуба «Тефана».
 Тео, Теаоньи — таитянский футболист, полузащитник клуба «Венус».
 Тео, Фиатау Пенитала (1911—1998) — первый генерал-губернатор Тувалу (1978—1986).

Прочее 
 Тео — муниципалитет в Испании, в провинции Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Тео (театр) — жанр северовьетнамского театра.
 TEO (наст. имя Юрий Ващук, род. 1983) — белорусский певец, представитель Белоруссии на конкурсе песни Евровидение 2014.